Makoto Kobayashi est :
 Makoto Kobayashi (physicien) (1944-), un physicien des particules japonais, dont le nom est associé à la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.
 Makoto Kobayashi (auteur) (1958-), un auteur de manga japonais.
 Makoto Kobayashi (illustrateur) (1960-), un designer de mecha et auteur de manga japonais.